Никольское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 68 км, до центра муниципального образования Вохтоги — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Лапино, Поповка, Подбережский, Родионово, Корючево.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Известные уроженцы 
 Аполлинария Александровна Якубова (1869—1917) — русская революционерка, член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и РСДРП, учительница, писательница. Родилась в семье настоятеля Николаевской Побережской церкви.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района